Martin Hollý je jméno více osob: 

 Martin Hollý (starší) (1904–1965) – slovenský herec a divadelní režisér
 Martin Hollý mladší (1931–2004) – slovenský filmový a televizní režisér a scenárista
 Martin Hollý (lékař) (* 1970) – psychiatr, sexuolog a psychoterapeut, od května 2008 ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice, před rokem 1996 působil ve slovenském Trenčíně